Wang Hong (Xin): (王弘), Chinese functionaris uit de eerste eeuw v.Chr., behorende tot de familie van Wang Mang
 Wang Hong (Liu Song): (王弘, 379-432) Chinese functionaris uit de Liu Song-dynastie
 Wang Hong (schaatsster): langebaanschaatsster uit de Volksrepubliek China, gespecialiseerd op de sprintafstanden
 Wang Hong (boogschutteres): deelneemster boogschieten op de Olympische Zomerspelen 1992 uit de Volksrepubliek China
 Wang Hong (Wan Tan)